Die deutsche Baseball-Bundesliga 2022 war die 39. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 2. April 2022 und endete am 10. Juli 2022, die Saison endete mit einem 3-zu-1-Spiel-Finalsieg der Bonn Capitals über die Untouchables Paderborn am 4. September 2022.

Teilnehmer 

15 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2022 teil. 2021 war wie bereits 2020 Auf- und Abstieg ausgesetzt, jedoch zogen die Solingen Alligators ihre Bundesliga-Mannschaft zurück.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Relegation 
Zeitraum: 2. Oktober – 8. Oktober 2022

Dabei verblieben beide Mannschaften sportlich in ihrer Liga. Tübingen startet 2023 freiwillig in der 2. Bundesliga.

Play-offs

Einzelnachweise 

Bundesliga
2022
Sportsaison 2022